A sportlövészet már az első olimpia óta része a programnak, csak két játékon hiányzott, 1904-ben és 1928-ban.

Éremtáblázat

Férfi számok

Női számok

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Források 
 

 
Sportlöveszet